Sudek peut faire référence à :

Josef Sudek, photographe tchèque,
pic Sudek, l'un des cinq principaux pics du mont Elgon, au Kenya,
(4176) Sudek, un astéroïde.

Voir aussi